PTH est un sigle qui signifie :
 Prothèse totale de hanche ;
 Parathyroïd hormone, soit en français l'hormone parathyroïdienne ou Parathormone, sécrétée par les glandes parathyroïdes ;
 Pǔtōnghuà, le mandarin standard
 Polskie Towarzystwo Historyczne, la Société historique polonaise ;
 Poker Texas Hold'em.